Gminy w Czechach:
 Suchdol – gmina w powiecie Kutná Hora
 Suchdol – gmina w powiecie Prościejów

Inne:
 Suchdol – część Pragi
 Suchdol nad Lužnicí – miasto w powiecie Jindřichův Hradec
 Suchdol nad Odrou – miasteczko w powiecie Nowy Jiczyn